|-
| (51901) 2001 QF39||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51902) 2001 QL39||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51903) 2001 QR41||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51904) 2001 QZ41||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51905) 2001 QM51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51906) 2001 QN51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51907) 2001 QF58||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51908) 2001 QP59||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51909) 2001 QD60||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51910) 2001 QQ60||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51911) 2001 QD68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (51912) 2001 QS69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51913) 2001 QV69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51914) 2001 QM70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51915) 2001 QF71||||20 серпня 2001||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (51916) 2001 QQ73||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51917) 2001 QQ83||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51918) 2001 QG85||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51919) 2001 QL86||||16 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51920) 2001 QL87||||17 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51921) 2001 QU90||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51922) 2001 QZ92||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51923) 2001 QD95||||22 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51924) 2001 QW96||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51925) 2001 QA98||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51926) 2001 QE98||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51927) 2001 QO122||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51928) 2001 QQ122||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51929) 2001 QF126||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51930) 2001 QW127||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51931) 2001 QA128||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51932) 2001 QF129||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51933) 2001 QD133||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51934) 2001 QU133||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51935) 2001 QK134||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51936) 2001 QM141||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51937) 2001 QD159||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51938) 2001 QL159||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51939) 2001 QG168||||25 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51940) 2001 QB172||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51941) 2001 QT175||||23 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51942) 2001 QL177||||22 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51943) 2001 QK181||||28 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51944) 2001 QW194||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51945) 2001 QM196||||22 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51946) 2001 QE205||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51947) 2001 QE215||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51948) 2001 QJ215||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51949) 2001 QF219||||23 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51950) 2001 QA222||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51951) 2001 QD222||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51952) 2001 QG226||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51953) 2001 QK239||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51954) 2001 QR249||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51955) 2001 QG250||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51956) 2001 QE251||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51957) 2001 QF251||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51958) 2001 QJ256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51959) 2001 QH257||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51960) 2001 QW261||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51961) 2001 QC266||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51962) 2001 QH267||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51963) 2001 QN276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51964) 2001 QU276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51965) 2001 QO281||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51966) 2001 QG282||||19 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51967) 2001 QC283||||18 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51968) 2001 QR284||||31 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51969) 2001 QZ292||||16 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51970) 2001 RK3||||8 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51971) 2001 RP4||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51972) 2001 RU19||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51973) 2001 RX23||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51974) 2001 RW31||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51975) 2001 RD54||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51976) 2001 RZ79||||9 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51977) 2001 RF120||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51978) 2001 RQ126||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51979) 2001 RU146||||9 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51980) 2001 RN147||||9 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51981) 2001 RS148||||10 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51982) 2001 RK150||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 51983 Геніг (Honig)||||19 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (51984) 2001 SS115||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (51985) 2001 SA116||||22 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (51986) 2001 SA172||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51987) 2001 SV179||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51988) 2001 SV265||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (51989) 2001 ST286||||22 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51990) 2001 SX286||||22 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51991) 2001 SQ339||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51992) 2001 TX37||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51993) 2001 TT43||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51994) 2001 TJ58||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51995) 2001 TK101||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51996) 2001 TH118||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51997) 2001 TW137||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51998) 2001 TR174||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51999) 2001 UC22||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52000) 2001 UY22||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

51900